Па́вел Ива́нович Ме́льников:
 Мельников, Павел Иванович (Андрей Печерский, Мельников-Печерский; 1819—1883) — русский писатель, чиновник особых поручений по борьбе с расколом.
 Мельников, Павел Иванович (1908—1994) — советский и российский геолог, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда.
 Мельников, Павел Иванович (род. 1929) — советский и российский архитектор.
 Мельников, Павел Иванович (1905—1978) — советский партийный, хозяйственный и государственный деятель.